Скопос може да се отнася за:

Република Гърция 
 Сетина, днес Скопос, село в Гърция, в дем Лерин
 Скопос, село в Гърция, в дем Места
 Кешишлък, днесНеос Скопос, село в Република Гърция, Егейска Македония, в дем Довища
 Скопос, полуостров в Централна Гърция

Република Турция 
 Скопе или Юскюп, село в Република Турция, вилает Лозенград

Република Македония 
 Скопие, столица на Република Македония